EFSD steht für:

 , die größte internationale gemeinnützige Stiftung für Diabetesforschung in Europa 
 , ein Fonds der Europäischen Union, siehe Europäischer Fonds für nachhaltige Entwicklung

Abkürzung